Влатко Вуковић Косача
 Влатко Херцеговић Косача
 Влатко III Косача
 Влатко IV Косача

Види још
 Балша Косача
 Јелена Косача
 Јован Косача